Zenon Różewicz (1891-1939), lekarz, oficer
 Zenon Różewicz (1942-1997), scenograf